Транспорт в Алжире

Железнодорожный транспорт 

Длина сети железных дорог Алжира 3973 км, из них электрифицированы 283 км. Ширина колеи 1435 мм (2888 км) и 1055 мм (1085 км). В локомотивном парке тепловозы и электровозы.

Железнодорожный транспорт в Алжире управляется национальным оператором SNTF () существующим с 1962 года.

В железнодорожном пути используются стальные, деревянные и железобетонные шпалы, масса одного погонного метра рельс в пути 45 кг и 54 кг.

Основные грузы дороги: железная руда, фосфаты, уголь.

Около 20 % внешнеторговых перевозок осуществляется железнодорожным транспортом.

Автомобильный транспорт 

Автомобильным транспортом выполняется 85 % внутренних пассажирских и 73 % всех грузовых перевозок в Алжире. Общая длина дорог 113,6 тыс. км, в том числе автодорог с твёрдым покрытием — 87,6 тыс. км.

Через Алжир проходят дороги, входящие в транс-африканскую сеть автомобильных дорог (). Важным составляющим её звеном является Транссахарское шоссе Алжир — Лагос.

Морской транспорт 
Страна располагает 52 (2005 год) морскими суднами малого и среднего водоизмещения.

Трубопроводный транспорт 
Общая протяжённость трубопроводов 9858 км, в том числе нефтепроводов — 6612 км, продуктопроводов — 298 км, газопроводов — 2948 км.

Авиационный транспорт

Аэропорты

Авиакомпании

Примечания